CD36 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 472 амінокислот, а молекулярна маса — 53 053.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Білкові рецептори
Трансмембранні білки
CD-антигени